Optics and Photonics News, revista científica estatunidenca especialitzada en òptica i fotònica
 OpenPHPNuke, sistema de gestió de continguts web, de codi obert
 Open Projects Net, xarxa de servidors d'IRC orientats al programari lliure, antecessora de Freenode
 O.P.N. també és l'abreviatura d'Ora pro nobis, locució llatina provinent de la litúrgia catòlica